Усмонхон Темирхон угли Алимов (; 1 января 1950, Иштыхан, Самаркандская область — 15 августа 2021, Москва) — узбекский религиозный деятель и богослов, муфтий, председатель Управления мусульман Узбекистана с 11 августа 2006 года по 15 августа 2021.

Биография 
Усмонхон Алимов родился 1 января 1950 года в городе Иштыхан Самаркандской области. В 1957—1967 годах учился в школе № 57 имени Алишера Навои в своём родном городе. В 1982—1983 годах получил религиозное образование в медресе Мири Араб в Бухаре. В 1987 году окончил Ташкентский исламский институт имени Имама аль-Бухари. В 1989—1990 годах учился в Университете Каравийин в Марокко.

Карьера 
С 1987 по 2000 год служил имамом в мечети Имама аль-Бухари в городе Пайарык. В январе 2000 года назначен главным муфтием Самаркандской области.

8 августа 2006 года назначен главным муфтием Узбекистана и председателем Управления мусульман Узбекистана.

Умер 15 августа 2021 года находясь на лечении в Москве.

Награды 
 Орден «Эл-юрт хурмати» (6 января 2020).

Примечание

Ссылки 
 Муфтий Узбекистана и Хабиб Нурмагомедов среди влиятельнейших мусульман мира
 Муфтий призвал узбекистанцев голосовать на выборах
 [prabook.com/web/usman.alimov/1762917 Usman Alimov]
 Ўзбекистон мусулмонлари идораси раиси, муфтий Усмонхон Алимов

Исламские богословы
Выпускники медресе Мири Араб
Выпускники Ташкентского исламского института
Богословы по алфавиту
Персоналии ислама по алфавиту